Pseudorhodeus est un genre de poissons téléostéens de la famille des Cyprinidae et de l'ordre des Cypriniformes. Le genre Pseudorhodeus est mono-typique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Pseudorhodeus tanago. Cette dernière ou « bouvières Tokyo », est un poisson d'eau douce tempérée. Taxonomiquement, il appartient à la sous-famille des Acheilognathinae.

L'espèce a été d'abord décrite comme Rhodeus Tanago par Shigeho Tanaka en 1909. Il est largement connu comme étant nommée Tanakia Tanago, bien qu'une étude de 2014 suggère qu'il est génétiquement distinct des autres espèces du genre Tanakia, et garantit son placement dans le genre mono-typique Pseudorhodeus.

Distribution 
Dans la nature, ce poisson ne se trouve que sur la plaine du Kanto au Japon, une zone près de la capitale Tokyo. Ce poisson était autrefois abondant dans les petits ruisseaux, mais son habitat a été envahie la population humaine.

Liste des espèces 
Selon Chang, C.-H., Li, F., Shao, K.-T., Lin, Y.-S., Morosawa, T., Kim, S., Koo, H., Kim, W., Lee, J.-S., He, S., Smith, C., Reichard, M., Miya, M., Sado, T., Uehara, K., Lavoué, S., Chen, W.-J. & Mayden, R.L. (2014) - 1 espèce:

 Pseudorhodeus tanago S. Tanaka, 1909

Note 
Selon :

 Non encore reconnu par Fishbase

Galerie

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 

Cyprinidae
Cypriniformes (nom scientifique)